Camila Giorgi a fost campioana en-titre, dar a pierdut în runda a treia în fața Jessicai Pegula într-o revanșă a semifinalei de anul trecut.

Simona Halep a câștigat titlul, pentru a treia oară la Canadian Open, învingând-o în finală pe brazilianca Beatriz Haddad Maia cu scorul de 6–3, 2–6, 6–3 în 2 ore și 16 minutes, obținând cel de-al 24-lea titlu WTA la simplu al carierei sale. Cu această victorie Halep se întoarce în top-10, urcând în clasament nouă poziții, de pe 15 pe locul 6 mondial. Este pentru prima dată când Halep câștigă un singur turneu de trei ori, deși acesta este primul trofeu al lui Halep la Toronto – titlurile ei anterioare la Canada Masters au fost la Montreal.

Americanca Serena Williams, în vârstă de 40 de ani, a învins-o pe Nuria Párrizas Díaz în faza de deschidere câștigând un meci pe circuit după 430 de zile. Ea a pierdut cu Belinda Bencic în runda a doua. După meci, într-un eseu publicat în revista Vogue, Williams a lăsat de înțeles că US Open va fi ultimul ei turneu.

Capi de serie 
Primii opt capi de serie intră direct în runda a doua.

Tabloul principal

Finală

Secțiunea 1

Secțiunea 2

Secțiunea 3

Secțiunea 4

Calificări

Capi de serie

Jucătoare calificate

Lucky loser

Rezultate

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

A cincea calificare

A șasea calificare

A șaptea calificare

A opta calificare

Note

Legături externe

2022
WTA Tour 2022